Sex Appeal est une comédie américaine réalisée par Talia Osteen d'après un scénario de Tate Hanyok, diffusée sur la plateforme Hulu en janvier 2022. 

À l'international, le film est disponible via Disney + sous l'extension de streaming Star à partir du 8 avril 2022.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 
 Mika Abdalla : Avery
 Jake Short : Larson
 Margaret Cho : Maman Deb
 Paris Jackson : Danica McCollum
 Fortune Feimster : Maman Suze
 Rebecca Henderson : Maman Kim
 Mason Versaw : Casper
 Artemis Pebdani :  Carlson
 Tate Hanyok : « Mme » Russell
 Daniela Nieves : Lyssa
 Joshua Colley : Tristan

Production

Notes et références

Liens externes 

Film romantique des années 2020
Film américain sorti en 2022
Teen movie
Comédie romantique américaine
Film se déroulant dans les années 2020
Film en anglais
Film d'Hulu